Ярина — жіноче ім'я.

Ярина — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ярина Віктор Степанович (1901—1928) — український письменник.
 Ярина Йосиф (1788—1817) — богослов і педагог, філософ, поет і літературознавець, професор Львівського університету.
 Ярина Роман Іванович (1989—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Ярина
Українські прізвища